a:
 Cyclophora — род бабочек из семейства пядениц;
 Cyclophora — род хромистов из семейства Cyclophoraceae.